Rozsądek – pojęcie pojawiające się w filozofii współczesnej, zwłaszcza w wielu prądach brytyjskiej filozofii analitycznej, wyprowadzone z dawniejszej koncepcji sensus communis ("zmysłu wspólnego")
 Zdrowy rozsądek (Common sense) – pamflet polityczny Thomasa Paine'a